Puchar Hopmana 2006 – nieoficjalne tenisowe mistrzostwa drużyn mieszanych, które odbyły się po raz osiemnasty w dniach 30 grudnia 2005 – 6 stycznia 2006 w australijskim mieście Perth. Do zawodów przystąpiło dziewiętnastu zawodników, reprezentujących barwy dziewięciu państw. Zwycięzcami turnieju zostali Amerykanie, Lisa Raymond i Taylor Dent. W konfrontacji finałowej pokonali Holendrów, Michaëllę Krajicek i Petera Wesselsa.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Baraże

Finał

Skuteczność zawodników 
Skuteczność to iloraz liczby wygranych meczów i wszystkich rozegranych spotkań.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki zawodów

2005 w tenisie ziemnym
2006
2006 w tenisie ziemnym
2005 w Australii
2006 w Australii